Parksee ist der Name folgender Seen:

 Parksee (Bodenteich) in Bad Bodenteich in Niedersachsen
 Parksee (Panker) im Kreis Plön in Schleswig-Holstein
 Parkseen (Stuttgart), in Stuttgart in Baden-Württemberg
 Ibrastausee, auch Parksee genannt, in Kirchheim im Landkreis Hersfeld-Rotenburg in Hessen